Warn- und Alarmsystem steht für:
 allgemein eine Gefahrenmeldeanlage
 Warn- und Alarmsystem in Österreich, die flächendeckenden Sirenen für Zivilschutz

Siehe auch:
 Warnsystem